Кашан може да се односи на:

 Кашан (Долина Марне), насељено место у Француској, у департману Долина Марне
 Кашан (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд